Sankt Florian est le nom allemand de Saint Florian. Florian de Lorch, martyr chrétien mort en 304, a donné son nom à plusieurs lieux et édifices, principalement en Autriche.

Toponymes 
 Sankt Florian, commune de Haute-Autriche ;
 Sankt Florian am Inn, commune de Haute-Autriche ;
 Groß Sankt Florian, commune de Styrie ;
 Sankt Florian, commune cadastrale de Helpfau-Uttendorf, en Haute-Autriche.

Édifices 
 L'abbaye de Saint-Florian à Sankt Florian ;
 L'église Saint-Florian à Vienne ;
 L'église Saint-Florian à Graz ;
 La cathédrale St. Florin de Vaduz, au Liechtenstein.

Voir aussi 
 Saint Florian

Homonymie de toponyme